Der Jerusalem Challenger 1998 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 9. Mai 1998 in Jerusalem stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1998 und wurde im Freien auf Hartplatzbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, im Doppel traten 16 Paarungen an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1998
Tennisturnier in Jerusalem